The Ricky Martin Video Collection — видеоколлекция пуэрто-риканского певца Рики Мартина.

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Список композиций

Примечания